est une expression en anglais signifiant « la pierre de lune ». Elle peut faire référence à :

Télévision
 , téléfilm de , diffusé en 1996 ;
 , série télévisée britannique diffusée en 1959 ;
 , série télévisée britannique diffusée en 1972.

Cinéma
 , film muet américain de William Selig, sorti en 1909 ;
 , film muet américain de Frank Hall Crane, sorti en 1915 ;
 , film américain de Reginald Barker, sorti en 1934.
Dunkerque (film, 2017)#Autres bateaux

Bande Dessinée
 Moonstone (comics) (Karla Sofen) est un personnage de l'univers des comics Marvel, elle est psychologue et super vilaine lorsqu'elle est en costume. Son ancien patronyme était Opale (comics).

Voir aussi